Changning Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changning Xian (härad i Kina, Yunnan), 
 Changning Xian (härad i Kina, Sichuan), 
 Changning Shi, härad, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar